A Orquestra Sinfônica da Rádio Filandesa (em filandês: Yle Radion sinfoniaorkesteri, em sueco: Yle Radions Symfoniorkester) é uma orquestra filandesa baseada em Helsinki.

A orquestra foi fundada em 1927 tento Erkki Linko como primeiro maestro. Até a primeira guerra mundial, a orquestra tinha vinte concertos públicos anualmente, após a segunda guerral mundial, com o novo diretor geral da orquestra, a orquestra expandiu-se para cinquenta músicos, subindo para sessenta e sete em 1953.

Maestros

 Toivo Haapanen (1929-1950)
 Nils-Eric Fougstedt (1950–1961)
 Paavo Berglund (1962–1971)
 Okko Kamu (1971–1977)
 Leif Segerstam (1977–1987)
 Jukka-Pekka Saraste (1987–2001)
 Sakari Oramo (2003–presente)

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da Finlândia